Ва́дим Генна́диевич Ме́сяц (род. 1964, Томск) — российский поэт, прозаик и переводчик, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер».

Биография 
Родился в 1964 г. в Томске в семье физика академика Г. А. Месяца, окончил Томский государственный университет, кандидат физико-математических наук.

С 1992 до 2006 год работал в США. Координатор русско-американской культурной программы при Steven’s Institute of Technology (Хобокен, штат Нью-Джерси). Инициировал проведение восьми литературных фестивалей в Америке и России. Редактировал «Антологию современной американской поэзии» (совместно с А. Драгомощенко, 1996) и антологию современной русской поэзии «Crossing Centuries: The New Generation in Russian Poetry» (совместно с Джоном Хаем и другими, 2000). Переводил поэзию с английского (Дилан Томас, Эдвард Фостер, Эл Янг и др.). Публикует стихи с 1987 г., прозу с 1988 г.

Лауреат американской премии New Voices in Poetry and Prose (1991), Демидовской премии (1997, за вклад в русско-американское культурное сотрудничество), премии им. П. П. Бажова (2002, роман «Лечение электричеством»), Бунинской премии (2005, книга рассказов «Вок-вок»); финалист премии «Русский Букер» (2002, роман «Лечение электричеством»). Лауреат премии «ЛитератуРРентген» в номинации «Фиксаж» (2011, за культуртрегерскую деятельность), премии Союза российских писателей (2011, за книгу стихов «Цыганский хлеб»), «Отметина Давида Бурлюка» (2013, за вклад в развитие русского авангарда), шорт-лист премии «Нонконформизм» (2017-18гг), финалист «Осень Кинофест 2018», лонг-лист премий «Ясная Поляна» и «Большая книга» за роман «Дядя Джо» (2020), премия журнала «Урал» за публикацию стихов (2021).

Творчество высоко оценено Иосифом Бродским, Михаилом Гаспаровым (предисловие к сборнику рассказов «Вок-вок»), Вячеславом Вс. Ивановым (предисловие к книге стихов «Норумбега: головы предков»), Александром Зиновьевым (рекомендация в союз писателей Москвы).

Член союза Российских писателей, союза писателей Москвы, Международной федерации русских писателей (Мюнхен), Нью-Йоркского отделения ПЕН клуба «Писателей в эмиграции», «Международного ПЕН-центра» (Москва), председатель комиссии «Центра современной литературы» при научном совете РАН.

Стихи и проза переведены на английский, немецкий, итальянский, французский, латышский, румынский, белорусский, польский и испанский языки.

В 2004 году организовал «Центр современной литературы» в Москве и издательский проект «Русский Гулливер» — одно из немногих издательств в стране, публикующих современную поэзию и инновационную прозу вне зависимости от степени ангажированности авторов на книжном рынке. С 2012 года Центр современной литературы и «Русский Гулливер» издают ежеквартальный литературный журнал «Гвидеон» с видеоприложением в сети.

В 2009 году награждён французским орденом «За заслуги»

Осенью 2010 вместе с Дарлин Реддауэй провёл международный фестиваль «Парщиковские чтения» памяти поэта А. Парщикова, одного из основателей «Русского Гулливера», в Санкт-Петербурге и Москве. В октябре 2011 собрал мемориальную конференцию в Steven’s college, посвященную ушедшим участникам русско-американской культурной программы: Нины Искренко, Сергея Курехина, Дмитрия А. Пригова, Алексея Парщикова, Елены Шварц.

С момента основания литературной премии им. О. Генри «Дары волхвов» (2010) вошёл в состав её жюри. Член жюри премии «Дебют» в поэтической номинации (2011), председатель Волошинского конкурса по видеопоэзии (2011—2013) и т. д. В 2014 году учредил литературную Премию «Русского Гулливера», является её куратором. В 2018-м году вошел в жюри литературной премии Myprize для поэтов старше 35 лет , организованной поэтом и культурологом Даной Курской.

Книги 
 Календарь вспоминальщика. — : Советский писатель, 1992.
 Ветер с конфетной фабрики: повесть. — : Былина, 1993.
 Когда нам станет весело и светло. — : Былина, 1994.
 Современная американская поэзия. — Екатеринбург: Наука, 1996.
 Соредактор и переводчик.
 Високосный день. — Печора пресс, 1996.
 Выход к морю: стихи. — : МИКО, 1996.
 A Guest in the Homeland: Selected Writings. — Talisman Publishers, 1997.
 Selected Poems. — Brown University, 1998.
 The New Generation in Russian Poetry. — Jersey City: Talisman House Publishers, 2000.
 Co-editor.
 Crossing centuries: new generation in Russian poetry. — Jersey City: Talisman House Publishers, 2000.
 Co-editor.
 Час приземления птиц: сборник стихотворений. — : МАИК «Наука/Интерпериодика», 2000.
 Лечение электричеством: роман. — : ТЕРРА, 2002.
 Кодекс Запада, Битники: стихотворения. — Наука, 2003.
 Составитель и переводчик книги Э. Фостера.
 Вок-вок: рассказы. — : Новое литературное обозрение, 2004.
 Правила Марко Поло. — : Emergency Exit, 2006.
 Elviento que sopla de la fabrica de bomdbones. — Madrid: Ediciones hispano eslavas, 2006.
 Не приходи вовремя: стихи. — : Изд-во Р. Элинина, 2006.
 Безумный рыбак: книга стихотворений. — : Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2008.
 Цыганский хлеб: стихи. — : Водолей, 2009.
 Норумбега: Головы предков. — : Новое Литературное Обозрение, 2011.
 Поэзия действия: Опыт преодоления литературы: сборник статей и эссе — : Центр современной литературы, 2011.
 Имперский романсеро : сборник стихотворений. — : Водолей, 2012.
 Второй концерт Рахманинова как национальная идея: сборник статей и эссе. — : Центр современной литературы, 2013.
 Стихи четырнадцатого года: стихи. — М.: Водолей, 2015.
 О Теме и Варе на воздушном шаре: сказка для детей. — : Русский Гулливер, 2015.
 Мифы о Хельвиге: стихи. — : Рипол-классик, 2016.
 Стриптиз на 115-й дороге: рассказы. — ((М.)): Эксмо, 2017.
 Тщетный завтрак: стихи. — М.: Водолей, 2018.
 Искушение архангела Гройса: роман. — ((М.)): Эксмо, 2018.
 500 сонетов к Леруа Мерлен: стихи. — М.: Quilp-press, 2019.
 Дядя Джо. Роман с Бродским: роман. — М.: Русский Гулливер, 2020.
 Пани Малгожата: стихи. — М. Quilр-press, 2021.
 Уайнхаус: стихи. - М.Quilp press, 2022.

Отзывы о творчестве

Примечания 

1. Литературная газета. — 1993. — № 4. «Писал эти стихи с радостью»: интервью. Преамбула А. М. Фридмана, письмо И. А. Бродского

2. Месяц В. ВОК-ВОК: рассказы / предисловие М. Л. Гаспарова. — М.:Новое Литературное Обозрение, 2004.

3. Месяц В. Норумбега: головы предков / Предисловие Вяч. Вс. Иванова и А. М. Таврова. — М.: Новое Литературное Обозрение, 2011.

4. Зиновьев А. А. Рекомендация В. Месяцу в «Союз писателей Москвы»

Ссылки 
 Страница на сайте «Вавилон»
 

Писатели России XX века
Русские поэты
Русские писатели XX века
Поэты России
Русские поэты США
Переводчики поэзии на русский язык
Писатели США
Родившиеся в 1964 году
Родившиеся в Томске
Персоналии по алфавиту
Выпускники Томского государственного университета
Лауреаты премии имени П. П. Бажова
Лауреаты Бунинской премии
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка